BMPER () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 7-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 685 амінокислот, а молекулярна маса — 75 997.

Секретований назовні.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 7

Некатегоризовані білки